Sternzeichen steht für:

 Tierkreiszeichen, die in der Antike auf Sternbilder der Ekliptik projizierten zwölf Zeichen der westlichen Astrologie
 Erdzweige, die auch in der chinesischen Astrologie verwendeten zwölf klassischen Ordnungszeichen
 Sternzeichen (Film), ein Spielfilm von 2003

Siehe auch:

 Sternbild, die 88 heute in der Astronomie verwendeten Asterismen
 Sternreihe, linienförmig angeordnete Sterne